Los chicos del barrio puede referirse a dos producciones estadounidenses que, al ser traducidos al castellano el nombre sufrió una metamorfosis y se llamó: "Los chavales de la vitalidad"

Codename: Kids Next Door, serie de televisión emitida desde 2004.
Boyz N the Hood, film de 1991.